Mont Gros est le nom de plusieurs montagnes et collines, par exemple :
 Mont Gros (Ardèche) ;
 Mont Gros (Nice) ;
 Mont Gros (Roquebrune-Cap-Martin).